Немецкие подводные лодки
 U-34 (1914)
 U-34 (1936)
 U-34 (S184)